В парному розряді жіночого тенісного турніру Bank of the West Classic 1995, що проходив у рамках Туру WTA 1995, Лорі Макніл і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Катріна Адамс і Зіна Гаррісон 3–6, 6–4, 6–3.

Сіяні пари 

 Ліндсі Девенпорт /  Іріна Спирля (2-ге коло)
 Мері Джо Фернандес /  Пем Шрайвер (півфінал)

 Лорі Макніл /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Катріна Адамс /  Зіна Гаррісон (фінал)

Основна сітка

Посилання 

Bank of the West Classic